Als Jahresversammlung wird das jährliche Treffen einiger Einrichtungen verschiedener Interessenträger bezeichnet, etwa

 die Generalversammlungen verschiedener wissenschaftlichen Gesellschaften
 die Jahresversammlung (Quäkertum) und deren
 Deutsche Jahresversammlung.

Siehe auch:
 Jahreshauptversammlung
 Jahrestagung